Umoja (album), een muziekalbum van BLØF
 Umoja (Kenia), een dorp in Kenia bewoond door vrouwen
 Afrikaanse Unie, Umoja wa Afrika (umoja betekent 'eenheid')